Ла Абундансија има више значења:

 Ла Абундансија (Лос Кабос), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Ла Абундансија (Окозокоаутла де Еспиноса), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Абундансија (Сералво), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ла Абундансија (Ел Фуерте), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ла Абундансија (Гвасаве), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ла Абундансија (Минатитлан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Абундансија (Тантима), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Абундансија (Тескатепек), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Абундансија (Виља де Кос), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику